En la mitologia grega, Dolon (en grec: Δόλων) va lluitar durant la Guerra de Troia. Fill d'Eumedes amb 5 germanes. Considerat un ràpid corredor, va presentar-se voluntari per espiar els vaixells grecs. A canvi rebria els cavalls del carruatge d'Aquil·les en finalitzar la guerra. Dolon va anar amb una pell de llop. [1] Per casualitat, es va creuar amb Odisseu i Diomedes que anava a espiar els troians. Varen neutralitzar Dolon, encara que va pregar per la seva vida, després de donar tota la informació que volien, Diomedes el va decapitar.[2]

El seu fill Eumedes, amb el nom del seu avi, va sobreviure a la guerra de Troia i va morir a Itàlia sota el comandament d'Enees. [3]

Referències 

[1] Eurípides (autoria no clara): Rhesus

[2] Homer:La Ilíada, Cant 10

[3] Virgili:L'Eneida, Cant 12

Herois troians de la Ilíada